Чемпионат Азии по борьбе 2010 года прошёл с 12 по 16 мая в Нью-Дели (Индия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Источники 
 FILA Wrestling Database

2010
Борьба
Борьба
Международные соревнования по борьбе в Индии
Международные спортивные соревнования в Нью-Дели
Спорт в Индии в 2010 году
2010 год в борьбе
Май 2010 года